Верхняя Заимка — название населённых пунктов:

Россия 
 Верхняя Заимка — село в Северо-Байкальском районе Бурятии.
 Верхняя Заимка — деревня в Черемховском районе Иркутской области.